Георги Атанасов Станишев е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Роден е в 1882 година в българския южномакедонски град Кукуш, тогава в Османската империя, днес в Гърция. Присъединява се към ВМОРО в 1902 година. Участва в Илинденско-Преображенското въстание през лятото на 1903 година в Гевгелийския район, в четата на Иванчо Христов Гевгелийчето (Иванчо Карасулията). В 1905 година е четник в четата на Иван Радналията в Тиквешкия район.

През 1912 година участва като доброволец в Македоно-одринското опълчение и служи в 1-ва рота на 1-ва дружина. Участва в походите до Кешан, до Авдин и от Авдин до Демир Хисар.

Женен за Еленка Хр. Дякова, имат три дъщери: Линка, Катя и Лиляна.

На 9 март 1943 година, като жител на Русе, подава молба за българска народна пенсия, която е одобрена и пенсията е отпусната от Министерския съвет на Царство България.

Бележки 

Родени в Кукуш
Дейци на ВМОРО
Македоно-одрински опълченци
Български имигранти от Македония в Русе
Български революционери от Македония